Die Qatar Airways Challenge 2005 fand vom 18. bis 24. April 2005 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 72.500 US-Dollar.
 
Vorjahressiegerin Vanessa Atkinson schied im Achtelfinale gegen Tania Bailey aus. Im Endspiel besiegte die topgesetzte Rachael Grinham die an Position sechs gesetzte Natalie Grainger mit 2:9, 10:8, 9:2 und 9:2. Für Grinham war es der 18. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon waren acht Plätze für Qualifikantinnen vorgesehen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2005
Squashturnier in Doha
WSA World Tour 2004/05